Пуерта де Палмиљас има више значења:

 Пуерта де Палмиљас (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерта де Палмиљас, Фамилија Кастелан (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику